|-
| 164301 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164302 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164303 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164304 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164305 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164306 - ||  || 8 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 164307 - ||  || 1 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164308 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164309 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164310 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164311 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164312 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164313 - ||  || 7 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164314 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164315 - ||  || 8 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 164316 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164317 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164318 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164319 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164320 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164321 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164322 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164323 - ||  || 11 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164324 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164325 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164326 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164327 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164328 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164329 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164330 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164331 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164332 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164333 - || 2005 BF || 16 ianuarie 2005 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 164334 - ||  || 18 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 164335 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164336 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164337 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164338 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164339 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164340 - ||  || 16 ianuarie 2005 ||  || 
|-
| 164341 - || 2005 CO || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164342 - || 2005 CP || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164343 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164344 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164345 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164346 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164347 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164348 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164349 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164350 - ||  || 3 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164351 - ||  || 4 februarie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164352 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164353 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164354 - ||  || 9 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164355 - ||  || 9 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164356 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164357 - ||  || 2 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164358 - || 2005 DB || 16 februarie 2005 ||  || 
|-
| 164359 - ||  || 2 martie 2005 ||  || 
|-
| 164360 - ||  || 1 martie 2005 ||  || 
|-
| 164361 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164362 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164363 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164364 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164365 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164366 - ||  || 1 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164367 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164368 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164369 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164370 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164371 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164372 - ||  || 4 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164373 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164374 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164375 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164376 - ||  || 4 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164377 - ||  || 7 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164378 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164379 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164380 - ||  || 10 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164381 - ||  || 11 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164382 - ||  || 9 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 164383 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164384 - ||  || 4 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164385 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164386 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164387 - ||  || 13 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164388 - ||  || 3 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 164389 - ||  || 9 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164390 - ||  || 9 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164391 - ||  || 13 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164392 - ||  || 30 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164393 - ||  || 1 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164394 - ||  || 1 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164395 - ||  || 2 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 164396 - ||  || 4 aprilie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 164397 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 164398 - ||  || 4 aprilie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 164399 - ||  || 5 aprilie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 164400 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-